OEC Taipei Ladies Open 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2012 является 6-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам серии WTA 125k.

Соревнования проходили в Тайбэе — с 29 октября по 4 ноября 2012 года. Турнир входил в завершающую сезон серию соревнований, проходящих в межсезонье регулярного тура.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Пэн Шуай (№ 40 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Во 2й раз в истории турнира в решающем матче данного разряда не сыграла представительница Японии.

Парный разряд

Факты 
 Во 2й раз в истории турнира одна и та же теннисистка смогла победить в один год в обоих разрядах соревнования.

См. также 
 OEC Taipei Ladies Open

 WTA 125K series

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Тайвань
Теннис
Октябрь 2012 года
Ноябрь 2012 года
2012